

Toponymie

 Zabagnie est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Zabagnie est un village de la voïvodie de Petite-Pologne.